Thauvin peut désigner :
 Florian Thauvin (1993-), footballeur français ;
 Michel Thauvin (1943-), homme politique français, député des Hauts-de-Seine de 1991 à 1993.